Svanetische kruidenzout (Georgisch: /svanuri marili), ook Svanzout, Svanetische zout, of Svanetenzout genoemd, is een kruidenzoutmengeling uit de Georgische regio Svanetië.

Ingrediënten 
Het bevat naast zout minstens ook de kruiden fenegriek (trigonella caerulea of in het Georgisch utskho suneli), knoflook, koriander (blad of zaad), karwij of komijn, paprikapoeder, afrikaantjes, en mogelijk ook dille. Het bevat geen synthetische bestanddelen. De in het wild groeiende kruiden worden in Opper-Svanetië in de Grote Kaukasus op 1800 tot 2400 meter hoogte geplukt. Volgens de legende zou de traditionele mengeling belangrijke componenten voor een hoge leeftijd te bereiken bevatten.

Toepassingen 
Het kruidenzout wordt in soep, vlees-, meel- en aardappelgerechten gebruikt. Ook wordt het gebruikt als vervanger voor tafelzout.

Noten

Bronvermelding

Externe link 
 SvanetiSalt.com

Georgische keuken